Harold Connolly ist der Name folgender Personen:

* Harold Joseph Connolly (1901–1980), kanadischer Journalist und Politiker
 Harold Vincent Connolly (1931–2010), US-amerikanischer Hammerwerfer, siehe Hal Connolly